Джефф Белл (; , Лондон) — английский . Наиболее известен своими ролями в фильмах «Хулиганы», «Дальнобой без тормозов» и «Рок-н-рольщик».

Карьера 
В фильме «Боевой конь» у него была небольшая роль сержанта Сэма Перкинса в Британской армии, который кратко присматривал за лошадьми Джои и Топторном в начале фильма.

Одним из его наиболее известных фильмов является «Хулиганы», где он появился в роли Томми Хэтчера, противника главных героев.

В 2008 году, Белл снялся в фильме Великобритании «Дальнобой без тормозов» режиссёра Джона Ивая. Появившись вместе с Гэри Стретчем и Филом Дэниелсом, фильм следовал за тремя байкерами по пути, наполненном наркотиками, в Уэльс.

Он совсем недавно появился в «Истерзанном» в роли учителя физкультуры, который был выпущен 22 мая 2009 года в Великобритании, вместе с Алексом Петтифером, Эйприл Пирсон и Кэлвином Дином, и он также появится в «Дикой штучке» в роли ассистента Диксона, вместе с Рупертом Гринтом, Биллом Найи и Рупертом Эвереттом.

Весной 2010 года, Белл появился в «Блудных дочерях» в роли Роя Ламберта, в драме об убийствах пяти проституток в Ипсуиче, Суффолке.

В 2011 году, Белл появился в четырёхсерийной драме канала Channel 4 «Главарь».

В 2012 году, Белл сыграл Джона Моргана в фильме «Кто получит бриллиант?».

Фильмография

Примечания

Ссылки 

Киноактёры Великобритании